O 24º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Ericsson Globe, em Estocolmo, Suécia, entre os dias 8 de março e 10 de março de 1996. 44 nações participaram do torneio com 463 atletas em 26 modalidades

Medalhistas 
 Masculino 

Feminino

Quadro de medalhas 

1996
Europeu
Atletismo
Atletismo